Engstler Motorsport – niemiecki zespół wyścigowy założony przez kierowcę wyścigowego Franza Engstlera. Ekipa startuje w World Touring Car Championship, European Touring Car Cup oraz ADAC Procar Series. W przeszłości zespół pojawiał się także w stawce European Touring Car Championship, Asian Touring Car Championship oraz ADAC GT Masters. Sponsorem tytularnym zespołu jest Liqui Moly, dlatego ekipa widnieje na liście startowej jako Liqui Moly Team Engstler. Siedziba zespołu znajduje się we bawarskiej miejscowości Wiggensbach.

Starty

World Touring Car Championship

Bibliografia 
 Historia zespołu na oficjalnej stronie internetowej
 Historia zespołu na speedsport-magazine.com
 Siedziba zespołu

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Zespoły World Touring Car Championship
Zespoły Deutsche Tourenwagen Masters
Zespoły ADAC GT Masters
Zespoły European Touring Car Championship
Zespoły European Touring Car Cup